Morisaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kanako Morisaki (* 1996), japanische Tennisspielerin
 Kazuyuki Morisaki (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Kōji Morisaki (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Morisaki Kazue (* 1927), japanische Schriftstellerin
 Win Morisaki (* 1990), japanisch-myanmarischer Schauspieler
 Yoshiyuki Morisaki (* 1976), japanischer Fußballspieler